Bom Criolo é um cantor, compositor, violonista de música popular brasileira.

Discografia 
Dito popular
Sicam
Criolo Doido volume 2
Criolo Doido

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Violonistas do estado do Rio de Janeiro